Le terme "Toltèque" est utilisé dans les œuvres de l'écrivain Carlos Castaneda pour désigner une personne qui a été recrutée dans un groupe de sorciers avec une tradition qui trouve son origine dans la culture autochtone de ce nom.

Le nagual Juan décrit les Toltèques a Castaneda comme une guilde des sorciers qui s'est créée dans le Sud du Mexique il y a 10.000 ans, à l'origine basée sur la prise en compte des changements de la perception et de la perspective apportée par le travail avec les plantes de pouvoir. [Le Feu Du Dedans – Les Nouveaux Voyants] L'objectif principal des sorciers Toltèque est d'empêcher la désintégration du soi, qui se produit normalement à la mort. Pour atteindre ce but, ils firent évolué un ensemble de techniques et développèrent un corps de connaissances qui permet au sorcier de se transformer en un être inorganique ultra rapide ayant une très longue durée de vie (ressemblant à la notion spirituelle d'ascension du corps, mais sans les bagages).

Castaneda précise clairement que son utilisation du terme Toltèque est spécialisée, de sorte qu'il n'est pas directement équivalent aux personnes Toltèque ou à la culture se référant a l'ethnohistoire et la mythologie de la méso-amérique Précolombienne. La poursuite de la tradition Toltèque avait son origine dans la culture Toltèque, mais maintenant, ceux qui sont recrutés sont choisis pour leurs aptitudes, plutôt que sur des origines ethniques ou culturelles.

Castaneda raconte qu'il a été recruté en 1960, et dépeint l'image des mots des méthodes des concepts employés sous l'aspect de conversations avec son professeur, qu'il appelle Don Juan dans la série de 12 livres qu'il a écrit sur le sujet. Les livres sont écrits avec un style narratif, dans lequel Castaneda fréquemment se ridiculise lui-même pour ses réactions ineptes et inappropriées aux révélations et perceptions induite par son apprentissage.

Des anthropologues et d'autres chercheurs ont fait plusieurs allégations de fraude.

Voir aussi 
 Bibliographie de Carlos Castaneda

Notes 

Carlos Castaneda